Duffield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Duffield – miejscowość w Alberta (Kanada)
 Duffield – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Scott
 Burkely Duffield – kanadyjski aktor
 JaCorian Duffield – amerykański lekkoatleta
 North Duffield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 South Duffield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire